Agualva ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Agualva (Sintra), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Sintra
 Agualva (Praia da Vitória), Gemeinde im Concelho de Praia da Vitória (Azoren)